Pogwizdówka – część wsi Obidza, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko
 Pogwizdówka – struga, dopływ Wisłoka